Lenguas boreanas son una hipotética mega-macrofamilia lingüística que abarca casi todas las familias de lenguas en todo el mundo, exceptuando las nativas del África subsahariana, Nueva Guinea, Australia y las islas Andamán. Sus partidarios proponen que las diversas lenguas habladas en Eurasia, América, África del Norte, Polinesia y Micronesia tienen una relación genealógica y, en última instancia, descienden de las lenguas habladas durante el Paleolítico superior en los milenios posteriores al Último Máximo Glacial. El nombre "Boreano" se basa en el griego βορέας, y significa "norteño". Esto refleja el hecho de que se considera que el grupo incluye a la mayoría de las familias lingüísticas con orígenes en el hemisferio norte. Existen dos modelos distintos para el boreano: el de Harold C. Fleming y el de Sergei Starostin.

Modelo de Fleming 

El concepto se debe a Harold C. Fleming (1987), quien propuso una "mega-superfamilia" para las lenguas de Eurasia, América, África del Norte, Polinesia y Micronesia denominándola Boreana. En el modelo de Fleming, el boreano incluye once grupos diferentes.

Harold C. Fleming, en 2002, argumentó que no había una gran diferencia de dos macrofamilias el nostrático y el dené-caucásico entre las lenguas boreanas, y que el parentesco entre sus ramas es posiblemente más compleja que un nostrático frente a un dené-caucásico. Sin embargo, en 2013, Harold C. Fleming había cambiado de opinión sobre este tema en un artículo conjunto con Stephen L. Zegura, James B. Harrod, John D. Bengtson y Shomarka OY Keita, donde sostiene que el nostrático y el dené-caucásiaco como macrofamilias de las lenguas boreanas es una hipótesis que está bien fundamentada y es convincente.

Fleming escribe que su trabajo sobre el boreano está inspirado en la exploración de Joseph Greenberg de la macrofamilia eurasiática y está orientado hacia el concepto de "familia válida". Rechaza el nostrático, una macrofamilia propuesta algo más amplia que el eurasiático, y niega a juzgar el dené-caucásico. Fleming denomina a boreano una "cadena filética" en lugar de una macrofamilia. Él señala que su modelo del boreano es similar al de Morris Swadesh's la propuesta del dené-vasco, aunque también ve similitudes entre el dené-vasco y el dené-caucásico. Considera que el boreano está estrechamente asociado con la aparición del Paleolítico superior en el Levante, Europa y Eurasia occidental desde hace 50 mil a 45 mil años, y observa que se asocia principalmente con poblaciones humanas de apariencia física caucasoide y mongoloide, las excepciones son el sur de la India, el suroeste de Etiopía, el norte de Nigeria y Chad.

La clasificación de Fleming clasifica el boreano en los siguientes grupos coordinados:

 Grupo 1:
 Afroasiático
 Grupo 2:
 Sumerio
 Elamita
 Hurrito-urartiano
 Hatti
 Grupo 3:
 Kartveliano
 Grupo 4: 
 Drávida
 Grupo 5: (Euroasiático)
 Indoeuropeo
 Urálico
 Yucaguir
 Altaico
 Chukoto-kamchatka
 Esquimo-aleutiano
 Nivejí 
 Tirsénico 
 Ainu
 Japónico
 Coreano
 Grupo 6: Vasco-caucásico
 Caucásico septentrional
 Euskera
 Grupo 7: 
 Buruchasquio
 Yeniseo
 Grupo 8:
 Sinotibetano
 Grupo 9:
 Na-dené
 Grupo 10:
 Amerindio
 Grupo 11: Áustrico (filiación dudosa)
 Austronesio
 Austroasiático 
 Tai-kadai
 Miao-yao
 Nihali

Modelo de Starostin 

Sergei Starostin fecha tentativamente la protolengua boreal en el Paleolítico superior, hace aproximadamente 16 mil años. El modelo de Starostin del boreano incluiría así las lenguas de  Eurasia, América, Polinesia y Micronesia, así como las lenguas afroasiáticas de África del norte.

Murray Gell-Mann, Ilia Peiros y Sergei Starostin sostienen que el método comparativo ha proporcionado pruebas sólidas para algunas superfamilias lingüísticas (dené-caucásicas y euroasiáticas), si no hasta ahora no para otras (afroasiáticas y austrícas). Su opinión es que, dado que algunas de estas familias aún no se han reconstruido y otras aún requieren mejoras, es imposible aplicar el método comparativo estricto a grupos aún mayores y más grandes. Sin embargo, consideran esto solo un problema técnico más que teórico, y rechazan la idea de que las relaciones lingüísticas más atrás en el tiempo que 10,000 años antes del presente no pueden reconstruirse, ya que "los principales objetos de investigación en este caso no son las lenguas modernas, sino proto-lenguas reconstruidas que resultan ser más similares entre sí que sus descendientes modernos". Creen que las buenas reconstrucciones de superfamilias como el eurasiático eventualmente ayudarán a investigar relaciones lingüísticas aún más profundas. Si bien estas relaciones "ultraprofundas" actualmente solo se pueden discutir a nivel especulativo, sostienen que las numerosas similitudes morfemicas entre las familias lingüísticas ancestrales de Eurasia, muchas de las cuales Sergei Starostin compiló en una base de datos especial que luego complementó con sus propios hallazgos, es poco probable que se deban al azar, lo que hace posible formular una hipótesis de superfamilia boreal. También han sugerido posibles vínculos entre el 'boreano' y otras familias lingüísticas especialmente con las lenguas indo-pacíficas.

Starostin divide a las lenguas boreanas en dos megafamilias, la nostrática y la dené-daic que incluye a varias macrofamilias:

 Nostrático
 Eurasiático
 Indourálico
 Indoeuropeo
 Uraloyugaguir
 Urálico
 Yucaguir
 Altaico (incluyendo el japónico, el coreano y el ainu)
 Chukoto-kamchatka
 Esquimo-aleutiano
 Nivejí 
 Tirsénico 
 Elamo-drávida
 Drávida
 Elamita
 Afroasiático
 Kartveliano
 Amerindio 
 Dené-daic
 Dené-caucásico
 Karasuk
 Buruchasquio
 Dené-yeniseo
 Na-dené
 Yeniseo
 Sino-caucásico
 Sinotibetano
 Caucásico septentrional
 Hurrito-urartiano
 Hatti
 Vasco-ibero
 Euskera
 Ibero
 Sumerio
 Áustrico
 Austro-tai
 Austronesio
 Tai-kadai
 Yangtsé
 Miao-yao
 Austroasiático 
 Nihali

Esquema 

También se presentó el siguiente esquema filogenético más probable para las lenguas boreanas:

Referencias 

Familias de lenguas controversiales